Zbigniew Długosz (ur. 1948) – polski geograf, profesor nauk o Ziemi, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 Zbigniew Długosz (ur. 1954) – polski piłkarz, zawodnik Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław i Ślęzy Wrocław.